Plaats in Indonesië
 Sukamandi (Damar), een plaats in het bestuurlijke gebied Belitung Timur in de provincie Banka-Billiton
 Sukamandi (Merek), een plaats in het bestuurlijke gebied Karo in de provincie Noord-Sumatra